Les mots Galapagensis (masculin ou féminin) et Galapagense (neutre) sont deux déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « des Galápagos ».

En taxonomie, les mots galapagensis et galapagense sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales découvertes à l'intérieur ou sur les côtes des îles Galápagos (voire endémiques de ces îles). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique